Nielsch ist der Familienname folgender Personen:

Astrid Nielsch (* 1967), deutsche Harfenistin
Kornelius Nielsch (* 1973), deutscher Physiker und Hochschullehrer